Juliusz Rómmel – generał
 Karol Rómmel – olimpijczyk
 Krzysztof Rómmel – urzędnik, dyplomata